Иманта́у () — топоним в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области Казахстана. Может обозначать:

 Имантау — гора;
 Имантау — озеро;
 Имантау — село.